Магидсон — фамилия. Известные носители:

 Магидсон, Ариадна Соломоновна (1906—1981) — советский театральный художник и живописец.
 Магидсон, Джозеф (1888—1969) — спортсмен (американский футбол).
 Магидсон, Марк Моисеевич (впоследствии Богуславский; 1924—2017) — советский и российский правовед, доктор юридических наук.
 Магидсон, Марк Павлович (1901—1954) — советский кинооператор.
 Магидсон, Онисим Юльевич (Нисон Юдович; 1890—1971) — советский химик-органик.
 Магидсон, Светлана Марковна (род. 1935) — критик, историк литературы, искусствовед.

См. также 
 Магид